«Полёт к ярости» () — американский приключенческий фильм 1964 года режиссёра Монте Хеллмана с участием Джека Николсона и .

Сюжет 

Джо Гейнс (Дьюи Мартин) и Джей Уикхэм (Джек Николсон) знакомятся в азиатском казино. А чуть позже оказываются на борту одного самолёта, летящего на Филиппины. В небе происходит поломка двигателей, и пилотам приходится экстренно сажать самолёт — прямо в джунгли. Перед смертью один из пилотов отдаёт Джо мешочек с бриллиантами. Но принесут ли эти стекляшки радость или приведут к ярости?

В ролях

Литература

Ссылки 

Фильмы Монте Хеллмана
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1964 года